Municipio de Moore puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Moore (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ransom.
 Municipio de Moore (condado de Charles Mix, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Charles Mix.
 Municipio de Moore (condado de Barber, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Barber.
 Municipio de Moore (condado de Marion, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Moore (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Sanilac.
 Municipio de Moore (condado de Stevens, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Stevens.
 Municipio de Moore (condado de Oregón, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Oregon.
 Municipio de Moore (condado de Shannon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Shannon.
 Municipio de Moore (condado de Northampton, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Northampton.